Surland ist der Familienname folgender Personen:

 Claudio Surland (* 1942), deutscher Sprecher

Siehe auch:
 Suhrlandt